Babenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Aljona Olegowna Babenko (* 1972), russische Schauspielerin
 Dmitri Babenko (* 1985), kasachischer Eisschnellläufer
 Juri Iwanowitsch Babenko (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Iwanowitsch Babenko (1919–1987), sowjetischer Mathematiker und Physiker
 Witali Timofejewitsch Babenko (* 1950), russischer Science-Fiction-Autor